Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб (), или Хоттабыч, — джинн, один из главных героев повести-сказки «Старик Хоттабыч» (1938; книжное издание 1940), написанной Лазарем Лагиным. Является народным героем.

Биография 
Хоттабыч — «тощий и смуглый старичок с бородой по пояс». Очень добр, хотя и весьма вспыльчив и горд, любит иногда прихвастнуть. Способен на глубокую и искреннюю привязанность, обладает подвижным и лукавым умом, весьма эмоционален. Ко времени событий повести Хоттабычу было примерно 3732 года (в фильме указывается 3732 года и 5 месяцев). Древних документов при себе не имел (возможно, уничтожены Сулейманом ибн Даудом).

Имеет брата Омара Юсуфа, к которому очень привязан, несмотря на прескверный характер последнего (в фильме брат отсутствует). Судя по данным анкеты, которую он заполнял в эпилоге повести, круглый сирота и холост. Впрочем, даже в возрасте 100 лет обычно люди уже не имеют живых родителей, не говоря о том возрасте, до которого дожил Хоттабыч.

О жизни джинна Гассана Абдуррахмана ибн Хоттаба до заточения в сосуде мало что известно. Но из его слов можно заключить, что он был из правоверных джиннов, служил Сулейману ибн Дауду (в фильме — царю джиннов Джирджису), то есть Соломону, был «владыкой телохранителей из джиннов», повелевающим неизмеримым войском джиннов, шайтанов и маридов. Вместе с братом Омаром Юсуфом ибн Хоттабом ослушался Сулеймана и был заточён в глиняном кувшине.

Во время событий повести (середина XX века) был найден пионером Волькой Костыльковым и выпущен на волю. Принял решение служить своему спасителю.

К концу описанных в повести событий увлёкся радиотехникой (в фильме становится цирковым иллюзионистом).

Скорее всего, оформил современные советские документы.

В кино 
Роль Хоттабыча в фильме 1956 года «Старик Хоттабыч» исполняет Николай Волков. Сюжет фильма незначительно отличается от книжного, трактовка образа почти полностью совпадает с авторской.

Присказка Хоттабыча 
Популярная «в народе» присказка Хоттабыча при колдовстве «Трах-тибидох» присутствует в радиоспектакле 1958 года (изданном также на грампластинке), но её нет ни в книге, ни в фильме. Практически единственное «озвученное» заклинание джинна присутствует в первом издании книги (1940 года) и её современных репринтах:

В более поздних советских изданиях этого слова нет, но написано:

Слова заклинания совпадают с первой строкой иудейского литургического гимна «Леха доди» в ашкеназском (восточноевропейском) произношении и означают «Иди, мой Возлюбленный, навстречу невесте». В современном стандартном иврите (опирающемся на сефардское произношение) фраза звучит: «Леха доди ликрат кала…».

Культурные аллюзии 
Образ джинна Хоттабыча, исполняющего желания с помощью своей бороды, давно уже стал народным. Распространились анекдоты и шутки про Хоттабыча и Вольку, в которых обычно муссируются недетские темы.

Песня Высоцкого 
Книга о Хоттабыче, а также некий джинн, появляющийся из бутылки, упоминаются в «Песне-сказке про джинна» (1967) Владимира Высоцкого. Её главный герой, выпивоха, жизненное кредо которого — «Ну, если я чего решил — я выпью-то обязательно» — открывает очередную бутылку, из которой, к его удивлению, появляется джинн и предлагает ему за своё спасение избить кого-нибудь, «можно даже двух».
Алкоголик «вспомнил детский детектив — „Старика Хоттабыча“» и попросил у джинна вино, а потом «до небес дворец». Однако джинн заявил ему: «Мы таким делам вовсе не обучены, и кроме мордобитиев — никаких чудес!» На этой почве между ними произошла ссора, в процессе которой джинн ударил выпивоху. Тот «побежал, позвонил в милицию». Подъехавшие стражи порядка "вывели болезного, руки ему за спину, и с размаху бросили в «чёрный воронок». Дальнейшая судьба джинна его «освободителю» неизвестна:

<poem>
…Что с ним стало? Может быть, он в тюряге мается?Чем в бутылке —
Лучше уж в Бутырке
                                   посидеть!
Ну а может, он теперь боксом занимается? -Если будет выступать, я пойду смотреть!</poem> 
В статье «О чём поёт Высоцкий» песня была почему-то названа «Сказкой о русском духе», «который вылился из винной бутылки, но, несмотря на свои способности, „супротив милиции ничего не смог“. Забрала „русского духа“ милиция». Из этого делается неожиданный вывод: «сначала — вроде шутя о милиции, которая „заламывает руки“ и „с размаху бросает болезного“, а потом возникает недовольство законом, правосудием».

 «Ну, погоди!» 
В 16-м выпуске мультфильма «Ну, погоди!» Волку, потерявшему сознание из-за солнечного удара, попадает в руки бутылка, из которой выходит дым и появляется Заяц с бородкой, одетый в чалму, халат и характерную обувь. На удивленный возглас Волка «Заяц?!» тот отвечает: «Заяц, Заяц! Абдуррахман ибн Хоттаб!''» Волк угрожающе говорит Зайцу: «Ну, Заяц»… Тот вырывает из бороды волоски и произносит заклинание «Трах-тибидох-тибидох!», в результате чего Волк уменьшается в размерах и попадает в ту же бутылку. Бутылку вылавливает неводом старик, мечтающий поймать золотую рыбку. Увидев появившегося из бутылки Волка, старик опешивает, но тот, выдрав у старика из бороды волосок, произносит заклинание «Трах-тибидох-тибидох!», и на месте ветхой избушки появляются палаты. В самом конце фильма старик опять ловит Волка и просит его сменить старуху на симпатичную принцессу-блондинку. Тот вырывает у старика волосок, произносит заклинание, однако результат получился несколько неожиданным: на месте дворца вновь появилась ветхая избушка, а перед ней, естественно, разбитое корыто.

См. также 
 Хоттабыч (значения)
 «Старик Хоттабыч», фильм 1956 года
 «Старик Хоттабыч», повесть Лазаря Лагина
 Хоттабыч, фильм 2006 года

Примечания 

Персонажи сказок русских писателей
Персонажи фильмов
Персонажи-джинны
Вымышленные бессмертные
Персонажи-левитаторы
Персонажи-метаморфы
Персонажи со способностью невидимости
Персонажи, способные изменять размеры тела